Это сравнительная таблица каркасов веб-приложений.

Каркасы 
Основная информация о каждом из каркасов.

ASP.NET

C++

ColdFusion Markup Language (CFML)

ECMAScript

Java

JavaScript

Scala

Perl

PHP

Python

Ruby

Другие

Сравнение возможностей каркасов

ASP.NET

C++

ColdFusion Markup Language (CFML)

ECMAScript

Java

JavaScript

Perl

PHP

Python

Ruby

Другие

Примечания

См. также 
 Каркас веб-приложений
 Content management systems
 Content Management Framework
 Java view technologies and frameworks

 
 
Web application frameworks